Штудлов може бити:

 Штудлов (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Штудлов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република